Георгий Михайлович Рутто (1904, Петриков, Мозырский уезд, Минская губерния — ?, Уфа) — заслуженный лесовод БАССР, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в 1904 году в Петрикове. По национальности — белорус.

В 1932 году, после окончания Академии сельского хозяйства, был направлен в БАССР и работал таксатором в тресте «Южураллес».

В апреле 1942 года Уфимским РВК был призван на фронт в звании сержанта в 150 армейскую пушечную артиллерийскую бригаду, также — 1095 пушечный артиллерийский полк 2-ой гвардейской армии. Награжден медалями «За боевые заслуги» (14.10.1943), «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденом Красной Звезды (09.04.1945).

В сентябре 1945 года, после окончания войны, был назначен на должность лесничего Паркового лесничества Уфимского горлесхоза, проработав в этой должности почти тридцать лет. Под его непосредственным руководством в городской черте и по берегам рек Белой и Уфы создавались лесопарки и дендрарии: лиственничные, сосновые и кленовые посадки, берёзовые и липовые аллеи, сохраненные дубравы.

В 1950 году заложил дендрарий площадью 7 га, где 1 га был занят дубравой. Позднее, осенью 1989 года, дендрарий был назван его именем и стал дендропарком.

Примечания

Ссылки 

 Лесопарковые зоны Уфы: история и современность: обобщающий сборник материалов / под ред. Е. А. Горяйновой. — Уфа: МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ: СБО, 2017. — 261 с. 
 Российский центр защиты леса. Дата обращения 30 октября 2020.
 Пресс-служба Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан. В парке имени лесовода Георгия Рутто в Всероссийский день посадки леса высажено порядка 400 саженцев сосны. Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан (12 Мая 2018).
 Вадим Марушин. Зеленый наряд столицы. XPOHOC, БЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ (2005).

Персоналии по алфавиту
Заслуженные лесоводы БАССР